Библиотека Святой Женевьевы () — одна из крупнейших публичных и универсальных библиотек Парижа. Расположена на холме Святой Женевьевы, неподалёку от Пантеона, в V административном округе столицы Франции.

Здание библиотеки построено в 1843—1851 годах в подражание архитектуре итальянского Возрождения (неоренессанс) по проекту Анри Лабруста на месте разрушенного в ходе Великой Французской революции аббатства Святой Женевьевы. Торжественное открытие состоялось в 1851 году.

Фонды библиотеки составляют более 2 млн единиц хранения, в том числе собрание книг аббатства Святой Женевьевы, содержащее средневековые рукописи. После закрытия аббатства книги распродавались оптом и в розницу (иногда по стоимости бумаги). В XIX веке были предприняты попытки восстановить библиотеку, выкупив отдельные книги, появившиеся на рынке. Позже реформы привели к основанию Королевской библиотеки Святой Женевьевы.

В числе директоров библиотеки был Жан-Батист Лешевалье, а библиотекарем работал Луи Лакор де ла Пижардьер.

Фонды библиотеки 
 Фонды библиотеки разделены на три департамента (отдела):

Общий фонд
 больше 1 000 000 томов по всем дисциплинам;
 больше 15 000 наименований периодических изданий, из них — 3 320 подписных;
 больше 85 000 микроформ;
 многочисленные электронные ресурсы.

Отдел раритетов (La Réserve)
 4 300 древних рукописей;
 160 000 древних или редких изданий;
 50 000 рисунков, эстампов, фотографий;
В «Сabinet des curiosités» выставлены произведения искусства из бывшего монастыря.

Скандинавская библиотека (La Bibliothèque nordique)
 160 000 томов;
 1 200 справочных изданий;
 1 200 книжных серий и периодических изданий;
 170 древних рукописей;
 600 партитур;
 350 дисков.

Библиотека открыта для читателей с понедельника по субботу с 10:00 до 22:00.

Литература 
 Alfred de Bougy, Histoire de la bibliothèque Sainte-Geneviève, précédée de Chronique de l’abbaye, de l’ancien collège de Montaigu et des monuments voisins, d’après des documents originaux et des ouvrages peu connus, suivie de Pierre Pinçon, Monographie bibliographique ou catalogue des ouvrages, manuscrits et imprimés relatifs à Sainte-Geneviève, à son église, à son abbaye, aux chanoines réguliers de la congrégation de France ou Génovéfains, et à leur bibliothèque, Comptoir des imprimeurs-unis, Paris, 1847 Текст онлайн
 Marguerite Wintzweiller (réd.), La Bibliothèque Sainte-Geneviève de jadis à aujourd’hui : catalogue de l’exposition organisée à l’occasion du centenaire de son installation dans les bâtiments actuels, 1851—1951, Paris, 1951
 Marguerite Wintzweiller, Les Origines de la bibliothèque Sainte-Geneviève, Copédith, Paris, 1986, 22 p.
 Nicolas Petit, L'Éphémère, l’occasionnel et le non livre à la bibliothèque Sainte-Geneviève XV|e-XVIII|e, Klincksieck, coll. " Corpus iconographique de l’histoire du livre ", Paris, 1997, 256 p. ISBN 2-252-03157-3
 Jean-Michel Leniaud (dir.), Des palais pour les livres : Labrouste, Sainte-Geneviève et les bibliothèques : [actes du colloque international du 11 octobre 2001], Bibliothèque Sainte-Geneviève, Maisonneuve et Larose, Paris, 2003, 190 p. ISBN 2-7068-1637-6
 Henri Labrouste (dessins), Jean-Hugues Berrou (photographies), (réd. Christine Vendredi-Auzanneau et Alain Colas), Visions, bibliothèque Sainte-Geneviève : catalogue de l’exposition «Voir et revoir l'œuvre de Labrouste», 11 octobre-9 novembre 2001, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, 2002, 151 p. ISBN 2-900307-05-8
 Yann Sordet (dir.),  Passeurs de textes : imprimeurs, éditeurs et lecteurs humanistes dans les collections de la Bibliothèque Sainte-Geneviève [exposition, 30 mars-30 juin 2009], Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris ; Brepols, Turnhout ; Maison d'Érasme, Bruxelles, 2009, 209 p. ISBN 2-503-53117-2

Организации, основанные в 1851 году
Научные библиотеки
Библиотеки Парижа
Исторические памятники V округа Парижа
Архитектура неоренессанса во Франции